Ста́рка:

 Старка (напиток) — алкогольный напиток.
 Старка (река), или Кова — малая река в Нижнем Новгороде и Кстовском районе Нижегородской области.